

Cinema
Il duello (Duel Personality) – cortometraggio della serie Tom & Jerry diretto da Chuck Jones e Maurice Noble
Il duello - By Way of Helena (The Duel) – film del 2016 diretto da Kieran Darcy-Smith

Letteratura

Racconti 
 Il duello – racconto autobiografico di Giacomo Casanova del 1780
 Il duello () – racconto di Anton Pavlovič Čechov del 1891
Il duello (Der Zweikampf) – racconto di Heinrich von Kleist del 1811
 Il duello (El duelo) – racconto di Jorge Luis Borges del 1970
 Il duello (The Duel: A Military Story) – racconto di Joseph Conrad del 1908

Romanzi 
 Il duello (דו קרב) – romanzo di David Grossman del 1982
 Il duello () – romanzo di Aleksandr Ivanovič Kuprin del 1905

Saggi 
 Il duello – saggio di Bruno Vespa del 1995

Opere liriche 
 Il duello – commedia per musica di Giovanni Paisiello
 Il duello – prima parte del melodramma Il trovatore di Giuseppe Verdi

Teatro 
 Il duello – commedia in 5 atti di Paolo Ferrari del 1868 
 Il duello (Le Duel) – commedia in 3 atti di Henri Lavedan del 1905

Televisione 
 Il duello - episodio del 1967 della seconda stagione della serie televisiva Star Trek
 Il duello, game show di Rai 2 condotto da Jocelyn Hattab

Pagine correlate 
Duello (disambigua)
Duel
The Duel